Влади́мир Васи́льевич Муха́нов (20 апреля 1954, Раменское, Московская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, тренер. Мастер спорта СССР (1983).

Биография 
Воспитанник СДЮШ Раменское.

С 18 лет — в составе московского ЦСКА. Три сезона провёл в дубле, а в 1975 дебютировал за основу. Однако уже в следующем году был отправлен в ростовский СКА. В Ростове провёл два сезона, с небольшим перерывом на тренировочный сбор с «Крыльями Советов» из Куйбышева.

В 1978—1979 годах играл за воронежский «Факел», с которым поднялся из 2-й лиги в 1-ю, и где впервые проявил себя как бомбардир. В 1980 вернулся в Москву, где играл за «Локомотив». И хотя команда не удержалась в сезоне 1980 года в высшей лиге, Муханов команду не покинул и выступал в ней ещё три сезона.

В 1984—1986 годах не выступал. В 1987 вошёл в заявку клуба 2-й лиги «Сокол» (Саратов), где вновь напомнил о себе как о бомбардире. В 1988, уже будучи в составе «Факела», снова помог команде подняться лигой выше.

Сезон 1989 года провёл в клубе «Нива» (Винница), после чего завершил выступления. В 1992 ненадолго возобновил карьеру, отыграв полсезона в «Нефтехимике», и попробовал свои силы в мини-футболе в составе клуба «Новорусь» (Москва).

В «Нефтехимике» работал и в качестве главного тренера, и это стало стартом его тренерской карьеры.

В 1995 году возглавил клуб из родного города «Сатурн» (Раменское). Также был главным тренером в клубах «Лада-Симбирск» и «Фабус».

В 2002 году работал в Латвии, тренировал «Металлург» (Лиепая).

С 2003 года в Казахстане. Выигрывал медали чемпионата с «Тоболом» (Костанай), Кубок страны 2005 со столичным «Женисом», но особенных успехов добился с «Актобе» с 2006 по 2012 годы, став подряд трёхкратным чемпионом страны и четырежды призёром чемпионата.

В 2013 году вернулся в Россию, тренировал «Факел» и «Химки».

В декабре 2014 года возвратился в Казахстан — главный тренер клуба «Окжетпес» из Кокшетау.

С мая 2017 года — снова главный тренер клуба «Актобе». В начале декабря 2018 расстался с клубом по причине болезни (предстоящая операция на тазобедренном суставе), но с возможностью возврата в мае следующего года.

5 августа 2021 года Муханов в третий раз стал главным тренером клуба «Актобе».

Достижения как тренера 
 «Тобол»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2003
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2004

 «Женис»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2005

 «Актобе»
 Трёхкратный чемпион Казахстана: 2007, 2008, 2009
 Двукратный серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2006, 2010
 Двукратный бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана: 2008
 Двукратный обладатель Суперкубка Казахстана: 2008, 2010

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Тренеры ФК «Сатурн» Раменское
Тренеры ФК «Академия»
Тренеры ФК «Фабус»
Тренеры ФК «Металлург» Лиепая
Тренеры ФК «Тобол» Костанай
Тренеры ФК «Женис»
Тренеры ФК «Актобе»
Тренеры ФК «Факел»
Тренеры ФК «Химки»
Тренеры ФК «Окжетпес»